José Carlos est un nom propre d'origine hispano-portugaise. Zé Carlos est son diminutif, il est souvent utilisé par les footballeurs lusophones.

Surnom 
José Carlos (1941-), de son nom complet José Carlos da Silva José, footballeur portugais
José Carlos (1966-), de son nom complet José Carlos Martins Ferreira, footballeur portugais
José Carlos (1987-), de son nom complet José Carlos Fernández Vázquez, footballeur espagnol 
Zé Carlos (1962-), de son nom complet José Carlos da Costa Araújo, footballeur brésilien
Zé Carlos (1968-), de son nom complet José Carlos de Almeida, footballeur brésilien
Zé Carlos (1980-), de son nom complet José Carlos Garcia Leal, footballeur brésilien
Zé Carlos (1983-), de son nom complet José Carlos Ferreira Filho, footballeur brésilien
José Carlos Schwarz, poète et musicien bissau-guinéen

Prénom 
José Carlos Fernandes Vidigal (1969-), dit Lito Vidigal, footballeur et entraîneur de football angolais
José Carlos Nunes (1977-), dit Nunes, footballeur portugais
José Carlos Cracco Neto (1994-) dit Zeca footballeur brésilien

Voir aussi 
  peut être une contraction de José Carlos